Bosznia-Hercegovina
Zagradci falu Gacko községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Zagradci falu Netretić községben, Károlyváros megyében